Příjmení Durant nese více osobností:

 Isabel Durantová (* 1993) – australská herečka a baletka
 Kevin Durant (* 1988) – americký basketbalista
 Michael Durant (* 1961) – americký pilot a autor
 Will Durant (1885–1981) – americký historik a filozof

 podobná příjmení
 Durante